Никола́й Сизов:
 
 Сизов, Николай Ильич (1927—1990) — советский рыбак, Герой Социалистического Труда.
 Сизов, Николай Трофимович (1916—1996) — советский деятель киноиндустрии, писатель.